Rock 'n' roll woman (Buffalo Springfield) (1967), een lied van Buffalo Springfield, geschreven door Stephen Stills
 Rock 'n' roll woman (BZN) (1971, single: 1972 en 1999), een lied van BZN, geschreven door Th. Tol/C. Tol/J. Tuijp
 Rock 'n' roll woman (Emly Starr Explosion) (1980), een lied van Emly Starr Explosion, geschreven door Kick Dandy
 Rock 'n' roll woman (Smokie) (1981), een lied van Smokie, geschreven door Chris Norman en Pete Spencer